Alexandre Burgener (1845, Eisten  1910, Jungfrau)
 Éric Burgener (* 1951, Rarogne), un gardien de football suisse
 Thomas Burgener (* 1954, Viège), une personnalité politique suisse